Марк Плисецкий:
 Плисецкий, Марк Моисеевич — филолог, былиновед и фольклорист.
 Плисецкий, Марк Соломонович (1881—1957) — антрополог.